Coffa – piattaforma posta alla sommità degli alberi delle navi a vele quadre
 Coffa – contenitore tondo o quadrato (a seconda delle marinerie)
 Coffa – cesta intrecciata tipica siciliana

Persone
Mariannina Coffa (1841-1878) – poetessa italiana
Marina Coffa (1951-2011) – attrice italiana